Гундарс Аболиньш (, 7 января 1960) — советский и латвийский театральный и киноактёр.

Биография 
Родился 7 января 1960 года в Риге в семье актёров Таливалдиса Аболиньша и Веры Сингаевской. Брат — музыкант Марис Аболиньш.

Окончил 6-ю Рижскую среднюю школу (1978), Народную студию киноактёра (1976—1978), театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола по специальности драматический актёр театра и кино (1982) и факультет экономики и управления Латвийского государственного университета (магистр социологии, 2002).

Работал в Молодёжном театре (Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР, 1982—1988) и в театре Дайлес, актёр труппы Нового Рижского театра.

Обладает импровизационным талантом, пластичный и темпераментный комедийный актёр. Принимает участие в музыкальных и пародийных постановках, эстрадных концертах. В популярной музыкально-драматической программе, подготовленной на стихи Г. Ф. Стендера и музыку Э. Игенберга, исполнителем была вся семья Аболиньшей (родители и оба сына).

За роль Сони в одноимённом спектакле режиссёра Алвиса Херманиса по рассказу Татьяны Толстой был удостоен награды в номинации «Лучший актёр года». Эта же роль принесла актёру призы на театральных фестивалях в Польше и Хорватии.

Снимался в кино на Рижской киностудии. Первую роль — курсанта мореходного училища, сыграл ещё подростком, в фильме режиссёра Иманта Кребергса «Паруса». В фильме режиссёра Яниса Стрейча «Лимузин цвета белой ночи», играл вместе со своим отцом.

Член Латвийского общества театральных работников с 1986 года.

Театральные работы

Молодёжный театр 
 1983 — «Разъярённый червь» Гунара Приеде — Земдимдис
 1985 — «И всё-таки она вертится!» Александра Хмелика — Мартиньш Булдурс
 1985 — «Дни портных в Силмачах» Рудольфа Блауманиса — Иоська
 1988 — «Ларсоны и Карлсоны» Яна Экхольма — Лабан

Театр Дайлес 
 1989 — «Грехи Трины» Рудольфа Блауманиса — Янукс
 1991 — «Слуги дьявола» Рутку Тевса — Цыган
 1993 — «Мышьяк и старинные кружева» Дж. Кессельринга — Мортимер Брустер
 1993 — «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета — Эстрагон
 1994 — «У галантной белочки» Жоржа Фейдо — Ромен Турнель
 1994 — «Носорог» Эжена Ионеско — Беранже
 1996 — «Ветер в ивах» по повести Кеннета Грэма — Мистер Жаб
 1996 — «Дамский портной» Жоржа Фейдо — Мулино
 1997 — «Ужин дураков» Франсиса Вебера — Шеваль
 1998 — «Швейк» по роману Ярослава Гашека — Пани Мюллерова, Фельдукарат Кац, Вольноопределяющийся Марек
 1998 — «Весёлая вдова» Франца Легара — Граф Люксембург

Новый Рижский театр 
 2005 — «Соня» по одноимённому рассказу Татьяны Толстой — Соня

Фильмография 
  — Паруса — Стас Сосновский
  — Лимузин цвета белой ночи — Угис
  — Забытые вещи — сосед
  — Фотография с женщиной и диким кабаном
  — Судьбинушка — Оярс Рубенис
  — Грешница в маске
  — Мистерия старой управы — Жоржик
  — Водяная бомба для кота толстяка — Иво
  — Янова ночь — Оскар
  — Маленькие разбойники — охранник
  — Забытый — Андрей Викторович Коновалов
  — С пяти до семи
 2017 — Сын — Марк
  — Город у реки — отец

Награды 
 Офицер ордена Трёх звёзд (14 октября 2008 года)

Примечания

Ссылки 
  Гундарс Аболиньш на сайте Нового Рижского театра 

Персоналии:Театр Дайлес
Персоналии:Новый Рижский театр
Персоналии:Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР
Лауреаты премии «Ночь лицедеев»